Салат (страва) 
 Салат (рослина)
 Салат (іслам)